Drumbeg (Ierland), een plaats in Ierland
 Drumbeg (Sutherland), een plaats in Schotland